Příjmení Kleinert nosí více významných osobností:

 Hagen Kleinert (* 1941) – německý fyzik
 Nadine Kleinertová (* 1975) – německá atletka
 Petra Kleinert (* 1967) – německá herečka